Фричка () — село и одноимённая община в округе Бардеёв Прешовского края Словакии.

История 
Впервые упоминается в 1618 году. Населенное украинцами, но после Второй мировой войны, под угрозой переселения в СССР, абсолютное большинство крестьян переписалась на словаков и русинов.

В селе есть деревянная греко-католическая церковь св. Архангела Михаила с 1829 года, культурный памятник национального значения.

Население 
В селе проживает 282 человек.

Национальный состав населения (по данным последней переписи населения 2001года):
 словаки — 72,51%
 русины — 11,55%
 цыгане — 11,55%
 украинцы — 2,79%
 чехи — 0,40%
 поляки — 0,40%

Состав населения по принадлежности к религии состоянию на 2001 год:
 православные — 70,52%,
 греко-католики — 24,30%,
 римо-католики — 3,59%,
 не считают себя верующими или не принадлежат к одной вышеупомянутой церкви — 1,20%

Примечания 

Населённые пункты Словакии